Paul Stein puede referirse a:

 Paul Stein (1852-1921), restaurador de museo y entomólogo alemán;
 Paul E. Stein (1944-2002), superintendente de los Estados Unidos Air Force Academy;
 Paul L. Stein (1892-1951), director de cine Austro-británico.
Paul D. Stein (1974), director de cine, publicidad y videoclips germano-británico afincado en España.